With Bridges Burned – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
With Bridges Burned – cortometraggio del 1915 diretto da Ashley Miller (1915)